Монгольская диаспора в Южной Корее — крупнейшая диаспора граждан Монголии за границей, кроме Канадских монголов (которая насчитывает 160 тысяч).

Численность 
В 2003 году в Южной Корее проживало почти 20 тыс. монголов, то есть больше, нежели американская, японская и европейская диаспоры вместе взятые. Пять лет спустя количество монголов выросло на 65 % и составило 33 тыс., то есть 1,2 % всего населения Монголии. По подсчётам южнокорейского правительства, член каждой второй монгольской семьи работает в Южной Корее. Около 70 % мигрантов находятся в стране нелегально. Рост монгольской диаспоры в Южной Корее оказался настолько высоким, что монгольское посольство в Сеуле не справляется с постоянной загруженностью, так что диаспора организовала собственные неправительственные организации по оказанию взаимопомощи, напр. «Далайн салхи» ().

Причины иммиграции 
Большинство монголов в Южной Корее — трудовые мигранты, занятые в тяжёлой индустрии. Некоторые работают в сеульских ресторанах и розничной торговле, особенно в т. н. «Центральноазиатской деревне» в центральной части города. От монголов, желающих получить образование в Корее, Министерство труда Южной Кореи требует не менее 120 баллов по результатам теста по корейскому языку; однако аналогичные требования для трудоустраивающихся в сельском хозяйстве, рыболовной промышленности и строительстве ниже. Желающих пройти этот тест чрезвычайно много; так, в 2007 году претенденты на прохождение теста в течение четырёх дней стояли в очередь на регистрацию около Центрального стадиона в Улан-Баторе. В этом году было зарегистрировано 14 929 кандидатов (9892 мужчины и 5037 женщин); из них сдавало лишь 14 606 чел., из них набрало свыше 120 баллов 44 % (6487 чел.), а 91 % соответствовало минимальным требованиям.

Помимо трудовых мигрантов, около 1,7 тыс. человек ежегодно прибывают в Южную Корею для получения высшего образования. Некоторые монголки иммигрируют в страну через международные брачные агентства; их средний возраст составляет 25 лет, в то время как средний возраст их мужей-корейцев — 44 с половиной года; при этом многие невесты имеют лучшее образование, чем у них.

Межэтнические взаимоотношения 
Монголы, живущие в Южной Корее, часто выделяют местную систему возрастной иерархии как один из главных барьеров, препятствующих их социально-культурной адаптации в стране. Так; между собой монголы могут свободно общаться на равных с человеком старше себя на пять лет; в обращении же к корейцам необходимо использовать специальные формы вежливости в зависимости от разницы в возрасте с адресатом. Также утверждается, что корейцы вежливее по отношению к европейцам и американцам, нежели к азиатам.

См. также 
 Монгольские вторжения в Корею

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация монгольских студентов в Корее

Население Республики Корея
Монгольская диаспора